Le château du Vernet peut faire référence aux édifices suivants en France :

 Le château du Vernet à Broût-Vernet (Allier)
 Le château du Vernet à Le Vernet (Allier)
 Le château du Vernet à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
 Le château du Vernet à Préveranges (Cher)

Vernet